

Кузьминовка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Кузьминовка — село, Грачовський район, Оренбурзька область
 Кузьминовка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Кузьминовка — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Кузьминовка — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Кузьминовка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Кузьминовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Кузьминовка — село, Федоровський район, Башкортостан
 Кузьминовка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Кузьминівка

ru:Кузьминовка